Апостро́фа (от  «апострофа», букв. «поворот»), иначе метобаз или метабазис (от  «переход») — восклицательная риторическая фигура речи, когда говорящий или писатель прекращает повествование и обращается к отсутствующему лицу как к присутствующему, либо к воображаемому лицу как к реальному, либо к абстрактному понятию, предмету или качеству. В драматических и поэтических художественных произведениях апострофа — риторический приём, обращение (часто неожиданное) к одному из слушателей или читателей, к воображаемому лицу или неодушевлённому предмету. Апострофа в русском языке часто вводится восклицанием «О».

Примеры 
Стихи мои! Свидетели живые 
	За мир пролитых слёз! 
Родитесь вы в минуты роковые 
	Душевных гроз 
И бьётесь о сердца людские, 
	Как волны об утёс. 

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив её блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша, —
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

Примечания

Ссылки 
 

Риторические фигуры